Alekszandr Mihajlovics Zajcev (1841–1910) orosz kémikus
 Alekszandr Dmitrijevics Zajcev (1903–1982) szovjet-orosz festő, művészeti oktató
 Alekszandr Andrejevics Zajcev (1911–1965) a Szovjetunió Hőse díjjal kitüntetett szovjet-orosz repülőgép-pilóta
 Alekszandr Vasziljevics Zajcev (1932–2014) kétszeres világbajnok szovjet-orosz bandyjátékos
 Alekszandr Nyikolajevics Zajcev (1935–1971) szovjet-orosz sakknagymester
 Alekszandr Leonyidovics Zajcev (1945) szovjet-orosz rádiómérnök, csillagász, a SETI tudósa
 Alekszandr Gennagyijevics Zajcev (1952) kétszeres olimpiai bajnok szovjet-orosz páros műkorcsolyázó, edző